Харет (Харес) — афинский военачальник IV века до н. э., командир наёмных подразделений.
 Харет, Спиру — румынский астроном, математик и политический деятель.

См. также 
 Хареты — село в Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.